Triton (Tryton) – w mitologii greckiej bóstwo morskie, syn Posejdona i Amfitryty
 „Triton” – nazwa okrętów
 USS „Triton” – nazwa okrętów US Navy
 HMS „Triton” – nazwa okrętów Royal Navy

Zobacz też 
 Triton X – marka handlowa serii niejonowych surfaktantów
 Triton College – community college w River Grove, w hrabstwie Cook (Illinois, USA)
 Tryton – strona ujednoznaczniająca
 Trytony – strona ujednoznaczniająca